

Codici 
 BYD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Beidah (Yemen)
 byd – codice ISO 639-3 della lingua benyadu'

Altro 
 BYD Auto  – casa automobilistica cinese